Redlight – musicista britannico
 Redlight – singolo dei KC and the Sunshine Band del 1981
 Redlight – album degli Slackers del 1997
 Redlight – album dei Grails del 2004
 Redlight – singolo di Ian Carey del 2004
 Redlight – singolo degli Swedish House Mafia e Sting del 2022

Pagine correlate 
 Red Light